Шейнфинкель, Вера Константиновна (1867—1928) — библиограф, Герой Труда.
 Шейнфинкель, Моисей Эльевич (1889—1942) — математик, основатель комбинаторной логики. Он же Моисей Исаевич и Моисей Ильич.
 Владимиров, Мирон Константинович (настоящая фамилия — Шейнфинкель; 1879—1925) — партийный и государственный деятель.